

Patronyme 

 Derek Townsley (né en 1973), footballeur anglais
 Joel Townsley Rogers (1896-1984), auteur américain de littérature populaire

Toponymie 
 Lac Townsley situé en Californie